La formula molecolare C22H29FO5 può indicare:
 Desametasone
 Betametasone

Formule molecolari